Slovo Vault může mít více významů:
 Vault (parkour), druh pohybu při parkouru
 Autodesk Vault, PDM systém pro správu dat integrovaný s produkty společnosti Autodesk
 Vault-de-Lugny, francouzská obec v departementu Yonne v regionu Burgundsko
 La Neuville-Vault, francouzská obec v departementu Oise v regionu Nord-Pas-de-Calais-Pikardie
 podzemní kryt v sérii her Fallout